Дмитрий Рудаков
 Рудаков, Дмитрий Иванович (1879—1937) — псаломщик Русской православной церкви, священномученик.
 Рудаков, Дмитрий Ильич (1819—1875) — вице-адмирал, участник морских сражений Крымской войны на Балтике.
 Рудаков, Дмитрий Ильич — судостроитель, лауреат Сталинской премии 1951 года.